Фрэнсис Блэквелл Форбс (, 11 августа 1839 — 2 мая 1908) — китайский ботаник и купец.

Биография 
Фрэнсис Блэквелл Форбс родился в штате Нью-Йорк 11 августа 1839 года. 

Он женился на Изабель Кларк, дочери банкира Уильяма Мэзера Кларка, которая родилась в Нью-Йорке около 1846 года; их свадьба состоялась 8 мая 1867 года. Фрэнсис Блэквелл и другие члены семьи Форбс участвовали в торговле опиумом между Империей Цин и Соёдиненными Штатами в рамках Canton System во время Первой и Второй опиумной войны, накапливая огромное состояние. В связи с участием его семьи в торговле опиумом, у него сохранился пожизненный интерес к маку и другим растениям, а также к китайской ботанике в целом.

Фрэнсис Блэквелл Форбс умер в Бостоне 2 мая 1908 года.

Научная деятельность 
Фрэнсис Блэквелл Форбс специализировался на семенных растениях.

Примечания

Ссылки 
 The Ancestors of Senator John Forbes Kerry (b. 1943)
 Virtual International Authority File: Francis Blackwell Forbes

Выпускники Колумбийской грамматической и подготовительной школы
Ботаники по алфавиту
Ботаники Китая